Чибий:

 Чибий (посёлок) — посёлок в Северском районе Краснодарского края.
 Чибий (река) — река в Краснодарском крае и Республике Адыгея.